Вячесла́в Никола́евич Маза́лов (3 декабря 1955 — 7 февраля 2013) — советский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник группы подготовки «Химик» из Новомосковска Тульской области. Первый тренер — В. П. Клеймёнов. В 1973—1977 играл во второй лиге за новомосковский «Химик». В 1977 году вместе с Геннадием Матвеевым переходит в куйбышевские «Крылья Советов». В том же году дебютировал в Высшей лиге чемпионата СССР. На высшем уровне провёл 20 встреч и забил один гол. В 1979 году перешёл в тольяттинское «Торпедо». С 1980 четыре сезона играл во Второй лиге за ТОЗ из Тулы.

Личная жизнь 
Младший брат — Александр Мазалов (род. 1959), футболист и тренер. Братья вместе выступали за новомосковский «Химик» и тульский ТОЗ.

Достижения 
 Победитель Первой лиги СССР: 1978

Примечания

Ссылки 
 
 Не стало автора одного из самых удивительных голов в истории тульского футбола
 Два брата — один гол

Футболисты СССР
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Арсенал» Тула